Il gruppo della tennantite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della tennantite 
 Annivite
 Argentotennantite
 Argentotetrahedrite
 Freibergite
 Galkhaite
 Giraudite
 Goldfieldite
 Hakite
 Tennantite
 Tetraedrite

Note 

Tennantite